Милгром — еврейская фамилия; варианты: Мильгром, Мильграм, Мильгройм, Мильграум, Милграм, Милгрэм. Происходит от  (милгройм) — «гранат». Известные носители:

 Милгром, Мордехай (род. 1946) — израильский физик-теоретик.
 Милгром, Пол (род. 1948) — американский экономист.

См. также 
 Милгрэм, Стэнли (1933—1984) — американский социальный психолог.
 .